Никола́й Алекса́ндрович Кузнецо́в (14 октября 1905, дер. Солонское, Нижегородская губерния — 30 июля 1986).

Биография 
Рано потерял мать, воспитывался и рос у тётки, батрачил. В 1917—1922 гг. работал на металлобрабатывающем заводе в Ворсме, затем работал по ллинии потребительской кооперации. С 1936 г. в родной деревне возглавил Солонскую сельскохозяйственную артель «Крестьянин». Ввёл режим жёсткой экономии и поиска новых ресурсов, в результате чего в хозяйстве появились коровы-«рекордистки» (по 4500-5000 л молока в год). 1939 г. вступил в ВКП (б).

В 1941 г. был призван на фронт, в боях Великой Отечественной войны был ранен, лечился в госпиталях на Урале. Участвовал в спецоперации по переселению немцев Поволжья. В 1943 г. демобилизован по состоянию здоровья, вернулся домой, вновь возглавил колхоз «Крестьянин» и руководил им до 1971 гг. работал председателем колхоза «Крестьянин». Был положительно отмечен в выступлении Н. С. Хрущёва в Горьком 8 апреля 1957 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 марта 1958 г. за выдающиеся успехи, достигнутые в работе по увеличению производства и сдачи государству сельскохозяйственных продуктов Кузнецову Николаю Александровичу было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Тем же Указом звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот» было присвоено доярке колхоза «Крестьянин» Александре Ивановне Коротковой. Из восьми Героев Социалистического Труда в Богородском районе колхоз «Крестьянин» дал трёх (самое большое число). В 1940-е и в 1950-е гг. в состав колхоза были включены ряд соседних нерентабельных колхозов. Н. А. Кузнецов был делегатом XXI съезда КПСС. С 1972 г. — на пенсии.

Избирался депутатом Горьковского областного Совета народных депутатов, членом областного комитета КПСС, членом Богородского горкома КПСС (1948—1971).

Похоронен в .

Семья 
Первая жена: Таисия Григорьевна (1907—1963)

Вторая жена: Антонина Васильевна Малышева (ум. в конце 1990-х гг.)

Дети: дочери Валентина (ум. 2018) и Вера, сыновья Владимир (1936—1993) и Александр (21.09.1945 — 26.03.2019)

Награды 
 Медаль «Серп и Молот» Героя Социалистического Труда (12.3.1958)
 Орден Ленина (12.3.1958)
 Орден «Знак Почёта»
 Орден Дружбы народов
 медаль «За оборону Москвы»
 медаль «За трудовую доблесть».

Примечания

Ссылки 
 
 
 Речь Первого секретаря ЦК КПСС Н. С. Хрущева на совещании работников сельского хозяйства Горьковской, Кировской областей, Марийской, Мордовской и Чувашской АССР 8 апреля 1957 года в городе Горьком // Горьковская правда. — 1957. — 10 апреля. — № 86.

Председатели колхозов
Депутаты Горьковского областного совета
Делегаты XXI съезда КПСС
Участники битвы за Москву